Rovine est un toponyme qui peut désigner :
Rovine, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Gradiška et dans la République serbe de Bosnie ;
Rovine, un village de Serbie situé dans la municipalité d’Ivanjica, district de Moravica.